El término Donostiarra puede referir a:

 Natural de San Sebastián o relativo a esta ciudad.
 El club de remo Donostiarra (Kaiarriba), de San Sebastián.